Vach ist:

 Vach (Fürth), Stadtteil von Fürth
 Vach (Mythologie), Personifikation der Sprache in der indischen Mythologie

Vach ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Vach (1860–1939), tschechischer Musiker
 Friedrich von Hombergk zu Vach (1857–1935), deutscher Politiker, Innenminister im Großherzogtum Hessen
 Johann Friedrich Hombergk zu Vach (1673–1748), deutscher Rechtswissenschaftler und Rektor und Kanzler der Universität Marburg
 Karin Vach (* 1966), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Udo Vach (* 1950), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Fach
 Wach